La saison 1993-1994 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne. 

Les 18 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires deux fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 1994-1995 tandis que le finaliste se qualifie pour le premier tour de la Coupe UEFA 1994-1995. Quant au vainqueur de la Coupe d'Ukraine, il est qualifié pour la Coupe des Coupes 1994-1995.

Les 18 clubs participants 
 Dinamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Tchernomorets Odessa
 Metalurg Zaporijjye
 Metalist Kharkiv
 Tavria Simferopol
 FC Bukovyna Chernivtsi
 FC Torpedo Zaporizhia
 Karpaty Lviv
 Nyva Ternopil
 Volyn Lutsk
 Zarya Louhansk
 FC Kremin Kremenchuk
 Veres Rivne
 Kryvbass Krivoï-Rog
 Temp Shepetivka  - Promu de 
 Nyva Vinnytsia  - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

1993-1994
Ukraine 1993-1994
Ukraine 1993-1994
Sport en Ukraine en 1993
Sport en Ukraine en 1994